Косумель — остров в Карибском море у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.
 Косумель — муниципалитет в штате Кинтана-Роо в Мексике. Расположен на одноимённом острове.
 Сан-Мигель-де-Косумель — город, расположенный на острове Косумель. Административный центр муниципалитета Косумель.
 Косумель — аэропорт, расположенный на острове Косумель.